Jaretzky ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Jaretzky (* 1952), deutscher Autor, Journalist, Regisseur und Filmproduzent
 Rolf-Dieter Jaretzky (* 1935), deutscher Apotheker und Philatelist